CliqueMusic é um site criado em 2000 por Diter Stein, Felipe Vaz e Vicente Tardin que contém banco de dados com a discografia de artistas brasileiros, trazendo informações de variedades de gêneros da música brasileira.
No site é possível:

 Realizar busca de artistas, canções, ouvir trechos de músicas, ver a biografia do artista, avaliações, comprar álbuns (redirecionado para Som Livre Loja), etc.

Ligações externas 
 

Sites de música
Websites do Brasil